Emerich nebo Imrich je křestní jméno a příjmení, pravděpodobně odvozené od Amalarich. Užívané zejména v Maďarsku (Imre), v Rakousku a Německu (Emmerich):

křestní jméno
 Svatý Emerich (+1031) – uherský královský princ
 Emerich Uherský (1174–1204) – uherský král
 Emerich z Leiningenu (Emich) – organizátor pogromů proti Židům za První křížové výpravy 1096
 Emerich Rath (1883–1962) – německo-český sportovec
 Emmerich Kálmán (1882–1953) – maďarský skladatel operet
 Imre Ámos (1907–1944) – maďarský malíř
 Imre Kertész (1929–2016) – maďarský spisovatel
 Imre Lakatos (1922–1974) – maďarský filosof vědy
 Imre Madách (1823–1864) – maďarský básník
 Imre Nagy (1896–1958) – maďarský komunistický politik
 Imrich Andrejčák (1941–2018) – slovenský generál
 Imrich Bugár (* 1955) – slovenský atlet

Téhož původu je i křestní jméno italského mořeplavce Ameriga Vespucciho.

Ve Francii jsou známé varianty Amaury, Aimery či Amalrich.

příjmení
 Andrej Imrich (* 1948) – slovenský římskokatolický duchovní
 Anna Kateřina Emmerichová (1774–1824) – vestfálská augustiniánka, mystička a vizionářka
 Ján Imrich (* 1995) – slovenský fotbalista
 Lothar Emmerich (1941–2003) - německý fotbalista
 Miroslav Imrich (* 1953) – český zpěvák a skladatel

podobné názvy –  místopisné jméno

 Emmerich am Rhein – město na řece Rýn v okrese Kleve na německo-nizozemské státní hranici